Once in Royal David's City è un tradizionale canto natalizio, scritto da Cecil Frances Alexander (1818-1895; autrice delle parole) e da Henry John Gauntlett (1805-1876; autore della musica). Il testo apparve per la prima volta nel 1848 come poesia negli Hymns for Little Children, mentre la melodia "Irby" con cui è accompagnato fu composta l'anno seguente.

Testo
Il testo, di carattere religioso, parla degli eventi relativi alla nascita di Gesù

 Once in royal David's city
 Stood a lowly cattle shed,
 Where a mother laid her baby
 In a manger for His bed:
 Mary was that mother mild,
 Jesus Christ her little child.

 He came down to earth from heaven,
 Who is God and Lord of all,
 And His shelter was a stable,
 And His cradle was a stall;
 With the poor, and mean, and lowly,
 Lived on earth our Savior Holy.

 And through all His wondrous childhood
 He would honor and obey,
 Love and watch the lowly Maiden,
 In whose gentle arms He lay:
 Christian children all must be
 Mild, obedient, good as He.

 For He is our childhood's pattern; 
 Day by day, like us He grew;
 He was little, weak and helpless,
 Tears and smiles like us He knew;
 And He feeleth for our sadness,
 And He shareth in our gladness.

 And our eyes at last shall see Him,
 Through His own redeeming love;
 For that Child so dear and gentle
 Is our Lord in heaven above,
 And He leads His children on
 To the place where He is gone.

 Not in that poor lowly stable,
 With the oxen standing by,
 We shall see Him; but in heaven,
 Set at God's right hand on high;
 Where like stars His children crowned 
 All in white shall wait around.

Versioni discografiche
Tra gli interpreti che hanno inciso il brano, figurano, tra gli altri (in ordine alfabetico):

 The Carol Singers
 Mary Chapin Carpenter
 The Chieftains
 Choir of Worcester College
 Dana Cunningham
 The Countdown Kids
 Mark Ford
 Robin Gibb
 Dan Gibson
 Heidi Grant Murphy
 Claire Holley
 James Earl Jones
 Kensington Theatre Ensemble
 Stan Kenton
 King's College Choir of Cambridge
 Cleo Laine
 Lorie Line
 The Lyric Brass Quintet
 Mantovani
 Phil Manzanera con The Players e Andy Mackay
 Jan Mulder
 Sinéad O'Connor(nella compilation A Murray Christmas, 2012)
 Daniel O'Donnell 
 Terry Oldfield
 Scarlet Rivera
 Maggie Rose
 Steve Schuch
 Harry Secombe
 The Seekers
 Jonn Serrie
 George Beverly Shea
 Starlite Orchestra
 Sufjan Stevens
 St. Paul's Cathedral Choir
 Liz Story
 Tre Tenori
 Vienna Boys' Choir
 Rick Wakeman
 Danny Wright

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni